Джузеппе Фиорелли (; 8 июня 1823, Неаполь — 28 января 1896, там же) — итальянский политический деятель, археолог и нумизмат, действительный член российской Императорской Академии наук.

Биография 
Сперва, в 18-летнем возрасте, выбрал карьеру юриста и изучает юриспруденцию, однако затем поменял её на археологию. В конце 40-х годов XIX столетия работал инспектором при археологических раскопках в Помпеях.

Участник борьбы за воссоединение Италии, по политическим убеждениям — либерал. После подавления итальянской революции 1848—1849 годов был уволен и подвергался арестам.

После объединения Италии, с 1860 года Дж. Фиорелли — профессор археологии Неаполитанского университета, с 1863 года — директор Национального музея в Неаполе и инспектор раскопок.

В 1865 году избирается в итальянский сенат. С 1875 года — генеральный директор музеев и раскопок Италии.

Исследовательскую деятельность начал с изучения античной нумизматики. В 1863—1875 годах руководил раскопками в Помпеях, поставив их на строго научную основу.

Фиорелли заслуженно считается основателем итальянской археологической школы.

Сочинения 
 Annali di numismatica, v.1-2, Napoli 1853-53
 Monumenta epigraphica pompeiana, Napoli 1856
 Gli scavi di Pompei dal 1861 al 1872, Napoli 1873
 Descrizione di Pompei, Napoli 1875
 Guide de Pompei, Napoli 1889.

Примечания 

Археологи Италии
Археологи XIX века
Нумизматы Италии
Сенаторы Итальянского королевства
Члены Прусской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук